Никита Демидович Антуфьев (Антюфеев), более известный как Никита Демидов (, Тула — , там же) — русский промышленник, основатель династии Демидовых.

Биография

Происхождение 
Никита Демидович происходил из мастеров-оружейников, владел оружейной фабрикой и «вододействующим» чугуноплавильным заводом в Туле. Его отец, Демид Григорьевич Антуфьев (или Антюфеев), происходил из государственных крестьян и приехал в Тулу из села Павшино Алексинского уезда (ныне относится к Ленинскому району Тульской области), чтобы заняться в городе кузнечным ремеслом. В 1664, когда его сыну было восемь лет, Демид умер.

Уже в 1690-е Никита Демидов весьма успешно торговал железом и был владельцем железоделательного завода, что уже тогда делало его положение совершенно исключительным, поскольку другие немногочисленные заводы того времени принадлежали сплошь иностранцам и членам правящей элиты.

Деятельность 

Жизнь Никиты Демидова изменила встреча с царём Петром I. Время и обстоятельства этой встречи достоверно не известны, по поводу нее существует несколько легенд. По одной из них Никита стал известен царю тем, что починил сподвижнику Петра, барону Шафирову, его немецкий пистолет, да ещё и изготовил точную его копию. По другой — Никита Демидов был единственным из тульских оружейников, взявшимся в 1696 году выполнить заказ царя на изготовление 300 ружей по западному образцу. В третьей — также в наличии история с пистолетом, починив который, Демидов подрядился построить оружейный завод на субсидии из казны.

Пётр сделал его поставщиком оружия для войска во время Северной войны. Так как поставляемые Никитой Демидовым ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества, то царь в 1701 году приказал отмежевать в его собственность лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему участок в Щегловской засеке. Также он выдал Демидову специальную грамоту, позволявшую расширить производство за счёт покупки новой земли и крепостных для работы на заводах.

В 1702 году Демидову были отданы казенные Верхотурские железные заводы, устроенные на реке Нейве на Урале ещё при Алексее Михайловиче, с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. В грамоте от того же года Никита Демидов наименован Демидовым вместо прежнего прозвища Антуфьев.

Нуждаясь в рабочих руках, Демидов, вопреки строгим запрещениям Берг-коллегии, переманивал к себе мастеров с казённых заводов, приглашал шведских пленных, знавших чугунолитейное дело, укрывал беглых. Производительность труда его рабочих была очень высокой. «Демидов, у которого нет и четвёртой части приписных крестьян против казенных заводов, несмотря на то, отпускает железа вдвое более против казенных заводов» — писал Василий Татищев.

В 1703 году Пётр приказал приписать к заводам Демидова две волости в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 год Демидов построил ещё пять предприятий — молотовые заводы Шуралинский (1716) и Быньговский (1718), перерабатывающие чугун Невьянского завода, а также Верхнетагильский завод (1720), Нижнелайский завод (1723) и Нижнетагильский завод.

С 1702 по 1706 годы на демидовских заводах было изготовлено 114 артиллерийских орудий, с 1702 по 1718—908,7 тысяч штук артиллерийских снарядов. При этом Демидов выставлял цену вдвое меньшую, чем другие поставщики. С 1718 года он стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота, в результате чего обрёл в лице главы Адмиралтейства Фёдора Апраксина влиятельного покровителя.

Производительность уральских заводов оказалась очень высокой, а их продукция вскоре существенно превзошла общий объём производства всех заводов Европейской России. Уже в 1720 году Урал (преимущественно «демидовский») давал, по меньшей мере, две трети металла России.

К концу царствования Петра I внутренний рынок получил достаточно металла, и страна стала экспортировать железо, год от года все больше. С 1716 г. была начата отправка железа на экспорт. Между заводами были проложены дороги для транспортировки заводской продукции, расчищен судоходный путь по р. Чусовой, построены сплавные суда, пристани, склады. Управляющий уральскими казёнными заводами инженер Вильгельм де Геннин, посетивший демидовские заводы в 1722 г., нашёл их «весьма в добром состоянии» и отметил, что заводов «таковых великих и прибыточных во всей России и в Швеции едва найдутся ли».

В 1709 году по указу Петра I Никита основал в городе Невьянск цифирную школу, на преемственность с которой претендует Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых.

Никита Демидов обладал феноменальной памятью, лично вникал во все детали заводского хозяйства. Он проявлял «ревность к отечеству», поставляя продукцию в казну по более низкой цене, оказывал помощь деньгами и железом в строительстве Петербурга.

К 1718 году все пушки, якоря и железо для нужд российского флота изготавливались на заводах Демидовых.

В 1720 году был возведён в личное дворянство.

Вместе с женой Евдокией, умершей в 1730 году, был погребён в Туле, — под папертью Демидовской церкви.

Конфликт с властью 
Никита Демидов обладал огромным авторитетом, пользовался благосклонностью царя и имел влиятельных покровителей. Его заводы на Урале образовали фактическую монополию. Используя своё влияние, Демидов отстаивал свои интересы перед губернаторами и коллегиями. Когда в 1720—1721 годах управляющий уральскими заводами В. Н. Татищев начал проводить политику развития казённых предприятий для дальнейшей передачи их в частные руки, Демидов, увидев в этом угрозу своей монополии, оклеветал его перед царём, и над Татищевым назначили следствие. В ходе следствия выявилась истинная подоплёка действий Демидова. В сентябре 1723 года на Урале было получено оправдание Татищева и позволение приставить его к прежним делам.

«Ему не очень мило, — писал царю де Геннин, ведший следствие, — что вашего величества заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа продавать и цену положить, как хотел, и работники б вольные все к нему на заводы шли, а не на ваши…»

В результате вмешательства царя суд наложил на Никиту Демидова огромный штраф, и на Урале начала развиваться казённая промышленность. Демидовская монополия оказалась нарушенной, на Урале впервые появились другие промышленники (пока в основном в медеплавильной промышленности).

Семья 
У Никиты Демидовича было три сына:
 Акинфий (1678—1745),
 Григорий (убит в 1728 году своим сыном Иваном, за что тот был казнён)
 Никита (1688—1758).

За заслуги в развитии промышленности Императрица Всероссийская Екатерина I в 1726 году возвела братьев в потомственное дворянство.

Киновоплощения 
Демидовы (фильм) — Евгений Евстигнеев

Сценические постановки 
«Демидовы. Версия». Постановка Нижнетагильского драматического театра. Автор Олег Богаев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Никита Демидов
  // Радио «Маяк». 29 октября 2019. (Рассказывает Игорь Николаевич Юркин, доктор исторических наук, автор книг ЖЗЛ про Демидовых)

Родившиеся в 1656 году
Умершие 28 ноября
Умершие в 1725 году
Предприниматели России
Персоналии:Тула
Н
Предприниматели XVII века